een plaats in Norfolk, zie Castle Rising (plaats)
 een kasteel in deze plaats, zie Castle Rising (kasteel)